Borislav Cvetković (1962) – ex calciatore e allenatore di calcio jugoslavo
Branko Cvetković (1984) – cestista serbo
Dragiša Cvetković (1893-1969) – politico jugoslavo
Mirko Cvetković (1950) – economista e politico serbo
Rastko Cvetković (1970) – ex cestista jugoslavo
Vladimir Cvetković (1941) – ex cestista jugoslavo

Cvetković, frazione di Jastrebarsko, in Croazia